|}
Die Jevnakerbane, auch Roa-Hønefosslinjen, ist eine normalspurige Eisenbahnlinie in Norwegen und führt von Roa nach Hønefoss in Norwegen. Ursprünglich war sie ein Teil der Bergensbane.

Geschichte 
Die Strecke wurde 1909 eröffnet, die Züge Oslo–Bergen verkehrten damals von Oslo bis Roa auf der Gjøvikbane. Diese Route wird hauptsächlich von Güterzügen genutzt, da sie kürzer als die Verbindung über Drammen ist. Die Strecke verbindet zwei wichtige Eisenbahnknoten: In Roa trifft sie auf die Gjøvikbane Oslo–Gjøvik, in Hønefoss auf die Bergensbane Bergen–Drammen mit Verbindung nach Oslo über die Drammenbane.

Galerie

Literatur

Weblinks 

 Einträge in der Datenbank des norwegischen Eisenbahnclubs über die Jevnakerbane (Norsk (bokmål))

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Viken